45-я церемония вручения наград премии BAFTA
1992 
Лондон, Англия

Лучший фильм: 
Группа «Коммитментс» 
The Commitments

Лучший неанглоязычный фильм: 
Дрянная девчонка 
Das schreckliche Mädchen

< 44-я Церемонии вручения 46-я >

45-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 1991 год состоялась в Лондоне в 1992 году.

Полный список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 1992 года
1992 год в Лондоне